Autreville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Autreville (Aisne) im Département Aisne
Autreville (Vosges) im Département Vosges

mit Namenszusatz:
Autréville-Saint-Lambert im Département Meuse
Autreville-sur-la-Renne im Département Haute-Marne
Autreville-sur-Moselle im Département Meurthe-et-Moselle